Чарльз Джонсон (; ) — американский баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника. Он играл за Университет Калифорнии и на драфте 1971 года под 93 номером командой «Голден Стэйт Уорриорз», где играл до 1978 года. С 1978 по 1979 сыграл 121 игру за «Вашингтон Буллетс».

Карьера 
Был выпускником средней школы Секвойя, а затем за три года набрал 1000 баллов в Калифорнийском университете в Беркли.

«Сан-Франциско Уорриорз» выбрали Джонсона в 6-м раунде драфта НБА 1971 года. Разыгрывающий играл за «Уорриорз» пять сезонов и часть шестого, пока в начале января 1978 года от него не отказались. Джонсон был членом чемпионской команды в сезоне 1974/75.

После освобождения Джонсон подписал контракт с «Вашингтон Буллетс» в январе 1978 года после травмы Фила Ченье в конце сезона. Джонсон набирал в среднем 8.3 очка, 2.4 подбора и 2.1 передачи в сезоне 1977/78.

Элвин Хейз объяснил чемпионство «Буллетс» приобретением Джонсона. В последних четырех играх финала НБА 1978 года против «Сиэтл Суперсоникс» Джонсон набрал 80 очков и помог «Вашингтону» выиграть серию со счетом 4:3.

Джонсон умер от рака 1 июня 2007 года в возрасте 58 лет.

Примечания

Ссылки 
Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Разыгрывающие защитники
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Умершие от рака
Почётные доктора Индианского университета